CAF est un code qui peut signifier :
 République centrafricaine, 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 Carauari, dans l'état d'Amazonas, au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

CAF peut aussi désigner : 

en français
 café ;
 coût, assurance et fret, un terme d'usage en comptabilité nationale ;
 capacité à faire ;
 capacité d'autofinancement, une propriété de la comptabilité d'une entreprise ;
 commande automatique de fréquence, un système destiné à maintenir la fréquence d'accord d'un récepteur radio convenablement réglée sur celle de l'émission reçue ;
 corps d'armée de forteresse ;
  ;
 Centre d'autoformation et de formation continuée, un centre de formation en Wallonie-Bruxelles ;
 Centre des archives du féminisme ;
 Club alpin français ;
 Compagnie aérienne française, une compagnie aérienne disparue ;
 Confédération africaine de football, l'organisateur des compétitions continentales en Afrique ;
 Conseil de l'agriculture française ;

en d'autres langues
 Commemorative Air Force, une association américaine de préservation du patrimoine aéronautique de la seconde guerre mondiale ;
 Construcciones y auxiliar de ferrocarriles, un constructeur ferroviaire espagnol ;
 Corporación Andina de Fomento, une banque de développement latino-américaine ;
 Compressed Air Foam (en français, mousse à air comprimé), une mousse utilisée comme système d'extinction par les pompiers (désignée « CAFS » si système de mousse à air comprimé) ;
 Core Audio Format, un format audio développé par Apple visant à éliminer les limitations du AIFF ou WAVE ; 
 
 Comicorum Atticorum Fragmenta, recueil des fragments des poètes comiques de l'Attique.